11001–11500. • 11501–12000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája